La Grange aux Bois (avec ou sans traits d'union) est un toponyme qui peut désigner :

 La Grange aux Bois, une ancienne commune française appartenant aujourd'hui à Sainte-Menehould, dans le département de la Marne, en région Grand Est ; 
 La Grange-aux-Bois, un quartier de la ville de Metz, dans le département de la Moselle, en région Grand Est.